Шампе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Шампе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона